

Кристал-Біч — переписна місцевість, штат Аризона
 Кристал-Біч — переписна місцевість, штат Нью-Йорк